Arntzenius est le nom de plusieurs personnages néerlandais :
Jan Arntzenius (1702-1759)
Otto Arntzenius (1703-1763), frère du précédent
Jan Otto Arntzenius (1771-1825)
Paul Arntzenius  (1883-1965), peintre
Floris Arntzenius (1864 - 1925), peintre